Mein ist die Rache ist der Titel folgender Filme:

 Mein ist die Rache (1916), deutscher Film von Rudolf Meinert
 Mein ist die Rache (1997), deutscher Fernsehfilm von Thomas Jauch 
 Tatort: Mein ist die Rache, deutscher Fernsehfilm von Houchang Allahyari (1996)
 Mein ist die Rache (Torberg), Roman von Friedrich Torberg

Siehe auch:

 Die Rache ist mein